Anselmo Cessi (1877-1926) – insegnante italiano.
 Carlo Cessi (1806-?) – patriota italiano.
 Roberto Cessi (1885-1969) – storico e politico italiano.